Влади́мир Васи́льевич Крыло́в: Крылов, Владимир Васильевич (1830—1888) — русский офицер, исполнял обязанности военного министра Болгарии.
 Крылов, Владимир Васильевич (1906 — ?) — советский конструктор корабельных вооружений, лауреат Ленинской премии.
 Крылов, Владимир Васильевич (1934—1989) — советский учёный-обществовед.